Horvátország
Sveti Martin falu Buzet községben, Isztria megyében
Sveti Martin falu Kőrös községben, Kapronca-Kőrös megyében
Sveti Martin falu Sveta Nedelja községben, Isztria megyében
Sveti Martin na Muri Muraszentmárton falu és község horvát neve Muraköz megyében
Sveti Martin pod Okićem falu Szamobor községben, Zágráb megyében